Moka pode referir-se a:

Moka, é a capital do distrito Moka na ilha Maurícia
Moka Express, cafeteira desenhada em 1933 pelo italiano Alfonso Bialetti
Ali Mustafa Ben Hamed Bea Abdul Moka, historiador árabe

Ver também
Mooka, cidade japonesa na província Tochigi
Moca - página de desambiguação

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas